Eggenschwyler ist der Familienname folgender Personen:

 Martin Eggenschwyler (* 1955), Schweizer Journalist und Mediencoach
 Urs Eggenschwyler (1849–1923), Schweizer Bildhauer, Zeichner und Maler

Siehe auch:
 Eggenschwiler